Tamsweg (district), een district in Oostenrijk
 Tamsweg (gemeente), de hoofdplaats van het gelijknamige district